ИААФ Дијамантска лига 2016. је 7. сезона Дијамантске лиге, која се у организацији ИААФ одржавала у периоду од 6. маја до 9. септембра 2016. године. Такмичење се састоји се од 14 једнодневних међународних атлетских митинга, која се одржавају на четири континента (2 у Азији, 1 у Африци, 1 у Америци и 10 у Европи).

Лига почиње у Дохи 6. маја, наставља се у Шангају, Рабату, Јуџину, Риму, Бирмингему, Ослу, Паризу, Лозани, Монаку, Лондону и Стокхолму. Финале је одржано сукцесивно 1. и 9. септембра 2016. године у Цириху и Бриселу.

Такмичење

Дисциплине

Систем бодовања 
Свака од тридесетдве дисциплине (шеснаест за мушкарце и и шеснаест за жене) биће на програму седам пута у току сезоне. Прва шест такмичара у свакој дисциплини добијају бодове, који се на финалном такмичењу дуплирају.

1. место: 10 бода (Финале: 20 бодова)

2. место: 6 бодова (Финале: 12 бодова)

3. место: 4 бода (Финале: 8 бодова)

4. место: 3 бода (Финале: 6 бодова)

5. место: 2 бода (Финале: 4 бода)

6. место: 1 бод (Финале: 2 бода)

Такмичар са највећим бројем бодова у свакој дисциплини на крају сезоне освојио „Дијамантску трку “. У случају истог броја бодова, одлучује већи број победа. Ако је и то исто, онда одлучује резултат у финалом такмичењу у тој дисциплини. Такмичари који су пре финала освојили „Дијамантску трку“ морају да се такмичи у финалу њихових дисциплина. На сваком од митинга такмичари могу учествовати само у једној дисциплини. Бодови из две различите дисциплине се не сабирају.

Календар такмичења

Резултати

Мушкарци

Трчања

Скокови и бацања

Жене

Трчања

Скокови и бацања

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Дијамантске лиге

ИААФ Дијамантска лига
 
Атлетска такмичења